Kövesdi László – Szabó László (1925–1988) újságíró, író, költő egyik álneve
 Kövesdi László (1967) magyar színművész